Władysław Kucharski (1883–1960) – szewc, działacz polonijny i socjalistyczny
 Władysław Kucharski (1875-1942) – historyk, pedagog, działacz społeczny
 Władysław Kucharski (1884-1964) – inżynier, ekonomista, minister skarbu i przemysłu i handlu w II Rzeczypospolitej
 Władysław Kucharski – prawnik, profesor zwyczajny, specjalista stosunków międzynarodowych